

Film 

 Frozen – film z 1997 roku
 Chłód (ang. Frozen) – film z 2005 roku
 Frozen – film z 2007 roku
 Frozen – film z 2010 roku
 Kraina lodu (ang. Frozen)  -  film animowany z 2013 roku w reżyserii Chrisa Bucka i Jennifer Lee
 Kraina lodu II (ang. Frozen II) –  pełnometrażowy film z 2019

Muzyka

Piosenki 

 Frozen – singel Madonny z 1998 roku
 Frozen – singel holenderskiego zespołu Delain z 2007 roku
 Frozen – singel holenderskiego zespołu Within Temptation z 2007 roku

Albumy 

 Frozen – EP brytyjskiego zespołu Curve z 1991 roku

 Frozen – album fińskiego zespołu Sentenced z 1998 roku
 Kraina lodu (ang. Frozen) – ścieżka dźwiękowa do filmu o tym samym tytule